W psychologii to świadomość własnej osobowości, myślenia, poznawania.
 ja idealne
 W czynnikowej teorii osobowości Raymonda Cattella to jeden z sentymentów, odzwierciedlony w mniejszym lub większym stopniu przez postawy.
 W psychoanalizie – w wąskim rozumieniu – ego, w szerokim rozumieniu – cały aparat psychiczny człowieka:
 superego – „ja idealne” i „ja powinnościowe”
 ego – „ja realne”
 id
 W teorii sztucznej inteligencji oznacza główny tryb procesu.

Zobacz też 

 jaźń
 jaźń w filozofii indyjskiej
 Operación Ja-Já - program satyryczny nadawany w argentyńskiej telewizji w latach 60. XX w.
 Я – ja, litera w cyrylicy